Теудебур (бл. 690 — 752) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 722—752 роках.

Син Белі II. 744 року відив напад піктів. Згідно «Камбрійських анналів» у 750 році у битві біля Моцетаука (поблизу сучасного міста Мілнгеві) переміг піктів на чолі з Талорганом (братом короля Енгуса I), який загинув. Проте того ж року поступився долиною Кайла (частина сучасного Південного Ерширу) на користь Едберта, короля Нортумбрії.

Згідно «Анналів Тигернаха» помер 752 року. Можливо загинув у битві, оскільки трон захопив якийсь Ротрі, що не належав до правлячої династії.

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History: AD 500—1286, 2 Vols, (Edinburgh, 1922), vol. i, p. 239-40
 MacQuarrie, Alan, «The Kings of Strathclyde», in A. Grant & K.Stringer (eds.) Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G.W.S. Barrow, (Edinburgh, 1993), pp. 1–19

Королі Стратклайда